Отог-Ці (монгольська: Otoɣ qosiɣu; ) — хошун південно-західної частини Внутрішньої Монголії, Китайська Народна Республіка. Він знаходиться під адміністрацією міста Ордос і межує з Отог-Цяньці на південному заході та Усін-Ці на південному сході.

Історія 
Докази існування людей на сучасному Отог-Ці датуються епохою неоліту, коли цю територію населяли люди Хетао ().

Клімат

Культура 
Станом на 2019 рік Отог-Ці має два театри та один стадіони.

Список літератури

Посилання 

 Офіційний сайт 

Внутрішня Монголія
Провінції Китаю
Автономні райони КНР